Flatau – niemieckojęzyczna, wzmiankowana w XVII wieku nazwa Złotowa.

Znane osoby noszące nazwisko Flatau:
 Aleksander Flatau (1836–1902) – kupiec i filantrop, ojciec Michała Stanisława
 Edward Flatau (1868–1932) – polski lekarz-neurolog, ojciec Joanny, brat Juliana
 Franciszek Flatau (1900–1940) – rotmistrz Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej, syn Michała Stanisława
 Georg Flatau (1865–1942) – niemiecki lekarz neurolog i psychiatra
 Jakub Ludwik Flatau (1800–1862) – polski kupiec, bratanek Aleksandra
 Joanna Flatau (1928–1999) – polska lekarka psychiatra, córka Edwarda
 Józef Jakub Flatau (1812–1887) – niemiecki kupiec pochodzenia żydowskiego
 Julian Flatau (1870–1935) – polski chemik i farmaceuta, ojciec Kazimierza, brat Edwarda
 Kazimierz Flatau (1910–2000) – polski muzyk, założyciel klasy klawesynu w wyższej szkole muzycznej w Poznaniu, syn Juliana
 Ludwik Flatau (1829–1890) – polski bankier z Płocka, ojciec Edwarda i Juliana
 Michał Flatau (1865–1925) – austriacki urzędnik, w latach 1904–1917 dyrektor policji w Krakowie, ojciec Franciszka
 Piotr Jacek Flatau (ur. 1953) – polsko-amerykański profesor nauk fizycznych, syn Joanny
 Theodor Simon Flatau (1860–1937) – niemiecki lekarz otorynolaryngolog i foniatra

Hasła pochodzące od nazwiska Edwarda Flataua:
 Objaw Flataua

Przypisy